Le Haut-Var est le nom d'une région du département des Alpes-Maritimes dont le périmètre varie selon les auteurs.
 Le Haut Var est une micro-région naturelle située au nord du département du Var.
 La Haute Vallée du Var est une région naturelle  des Alpes maritimes récemment définie par Frédéric Zégierman.